Orange County är namnet på ett flertal counties i USA där den mest befolkade och kända är den i Kalifornien:

Orange County, Florida
Orange County, Indiana
Orange County, Kalifornien
Orange County, New York
Orange County, North Carolina
Orange County, Texas
Orange County, Vermont
Orange County, Virginia

Orange County kan också avse:
Orange County (film), amerikansk film från 2002 med Colin Hanks och Jack Black som utspelas i Orange County, Karlifornien
Orange County, Kina, en förort utanför Peking byggd i amerikansk stil
Orange County Speedway, en racingbana som tidigare används av NASCAR, i Orange County, North Carolina

Se även
 Orange County Airport (förgrening)
 OC, amerikansk TV-serie som namngivits efter Orange County, Kalifornien
 Orange County Choppers, en motorcykeltillverkare Orange County, New York som är med i TV-serien American Choppers
 Orange County Convention Center, det näst största konventcentret i USA som är beläget i Orlando, Florida